Список доменів, що належать компанії Google.

Локалізації пошукового сервісу

Інше

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Google. (глобальний)

Google